Geosternbergia è un genere di rettile volante estinto, vissuto nel Tardo Cretaceo in quello che è oggi l'attuale Nord America. Insieme all'affine Pteranodon è stato uno dei più grandi pterosauri mai vissuti con un'apertura alare fino a 7,25 metri (23,8 piedi).

Descrizione 

Il Geosternbergia è stato uno dei più grandi pterosauri mai esistiti, con l'apertura alare che tra i maschi adulti variava tra i 3 e i 6 metri (9.8-19.6 ft), con un'apertura alare massima di 7,25 metri (23,8 piedi). Nonostante l'anatomia molto simile, il Geosternbergia si distingue dall'affine Pteranodon per la posizione e la forma della cresta. La mascella inferiore di uno G. sternbergi era lunga circa 1,25 metri (4 piedi).

La caratteristica più distintiva del Geosternbergia era la sua voluminosa cresta cranica. Queste creste era formata dall'allungamento delle ossa del cranio (paliotti) che si allungavano verso l'alto e all'indietro del cranio. La dimensione e la forma di queste creste variavano da individuo ad individuo in base a diversi fattori come l'età, il sesso, e la specie. I maschi della specie G. sternbergi, la specie tipo, aveva un'ampia cresta verticale con un'ampia proiezione in avanti, mentre la specie G. maysei aveva una cresta verticale ma più piccola e arrotondata. Le femmine di entrambe le specie avevano creste piccole e arrotondate praticamente inesistenti. Secondo la maggior parte dei paleontologi le creste avevano come funzione principale quella di display sessuale, anche se probabilmente avevano anche altre funzioni.

Classificazione 

Originariamente il Geosternbergia era stato pensato come una specie, o occasionalmente come sottogenere, dell'affine pterosauro Pteranodon, e tale è stato considerato dai principali studiosi di pterosauri sin dal 1990. Tuttavia, una revisione del 2010 a opera del gruppo AWA Kellner suggerì che i fossili della specie "Pteranodon sternbergi" erano fin troppo diversi dalla specie tipo Pteranodon longiceps, tanto da meritare un genere distinto, a cui poi si aggiungerà anche la specie nominata da Kellner, Geosternbergia maysei.

Di seguito è riportato un cladogramma che mostra la collocazione filogenetica di questo genere entro Pteranodontia, da Andres e Myers (2013);

Storia della scoperta 
 
I primi fossili di questo animale furono ritrovati nel 1952 dal paleontologo George F. Sternberg e descritti da John Christian Harksen nel 1966. Tali fossili provenivano dalla porzione inferiore della formazione Niobrara, quindi risultavano più antichi di quelli dello Pteranodon, facendo ipotizzare a Bennett che la presunta specie "Pteranodon sternbergi" fosse la diretta antenata della specie P. longiceps.

Attualmente, l'esemplare attualmente più completo, esposto all'University of Alberta Laboratory for Vertebrate Paleontology classificato come UALVP 24238, è il fossile di un sub-adulto parzialmente articolato con un'apertura alare di circa 4 metri (13 piedi). Scoperto nel 1974 nei pressi di Utica, Kansas, allo scheletro mancano solo alcune parti del cranio e le estremità delle ali e dei piedi. Il fossile è stato trovato da Richard C. Fox e Allen Lindoe nelle rocce appartenenti alla parte inferiore delle Smoky Hill Chalk Member della Formazione Niobrara. Queste rocce risalgono alla fine del Coniaciano e all'inizio Santoniano, circa 86 milioni di anni fa. Nel 2010, un articolo di Alexander WA Kellner sostenne che questo esemplare fosse abbastanza diverso da G. sternbegi da poter essere ri-classificato come un genere e specie a sé stante, chiamandolo Dawndraco kanzai. Questo nome generico, Dawndraco, unisce il nome della divinità Dawn degli Iroquois, con la parola latina draco appunto "drago". Il nome specifico, kanzai, si riferisce alla tribù Kanza del Kansas. Kellner pensava che diverse caratteristiche dello scheletro supportassero la sua ipotesi, in particolare la forma unica del muso unico, fortemente a cono verso la punta come negli esemplari femmina di Pteranodon. Kellner inoltre pensava che il campione possedesse una cresta che correva lungo tutto il muso. Tuttavia, un riesame del fossile pubblicato nel 2017 da Elizabeth Martin-Silverstone e colleghi ha dimostrato che le differenze nel muso probabilmente erano una caratteristica comune negli pteranodontidi maschi dal muso più lungo ed un becco più ampio rispetto alle femmine, che Kellner ha utilizzato per il suo confronto. Martin-Silverstone ha concluso che "Dawndraco" era semplicemente un maschio G. sternbergi.

Il Geosternbergia visse sia nella formazione Niobrara sia nella formazione Sharon Springs, oggi entrambe situate nella parte centrale degli Stati Uniti. In termini generali, l'animale sarebbe vissuto dalla fine degli anni del Coniaciano ai primi anni delle fasi del periodo Cretaceo. Però, gli anni precisi in cui è vissuto non sono ancora stati del tutto confermati; nel 2003, Kenneth Carpenter ha esaminato la distribuzione e la datazione dei fossili, dimostrando che la specie Geosternbergia sternbergi visse tra gli 88 e gli 85 milioni di anni fa, mentre la specie G. maysei visse tra gli 81,5 e gli 80,5 milioni di anni fa.

Paleobiologia

Dimorfismo sessuale 

Gli esemplari adulti di Geosternbergia sono stati suddivisi in due classi distinte, una di dimensioni più grandi e una di dimensioni più piccole, in ci la classe degli esemplari più robusti sono circa una volta e mezzo più grande della classe degli esemplari più piccoli, che tuttavia sono due volte più numerosi degli esemplari più robusti. Entrambe le classi vivevano l'uno accanto all'altro, e mentre alcuni ricercatori sostenevano che si trattassero di specie differenti, il paleontologo Christopher Bennett dimostrò che le differenze tra i due gruppi rappresentano un dimorfismo sessuale della stessa specie. Infatti, i crani degli esemplari più grandi presentano una vistosa cresta cranica, verticale che punta leggermente verso l'indietro, mentre gli esemplari più piccoli presentano creste più piccole pressoché inesistenti. Alcuni crani degli esemplari più grandi mostrano anche una seconda cresta che si estendeva lunga e bassa, verso la punta del becco.

Tuttavia la differenza tra i sessi non è stata determinata dalla forma del cranio bensì dalle ossa pelviche. Infatti, gli esemplari più piccoli, ossia le femmine, presentano un bacino sproporzionato al resto del corpo. Bennett ipotizzò che tale spazio doveva essere usato dalle femmine per far uscire le uova durante il parto. Si concluse che gli esemplari più piccoli mancanti di cresta fossero esemplari femmine, mentre gli esemplari più grandi e robusti e con le creste maggiormente sviluppate erano esemplari maschi.

Da notare che le creste degli esemplari maschi maturavano con l'età. Infatti gli esemplari più giovani presentava tutti una cresta di uguali dimensioni indipendentemente dal sesso. Con l'avanzare dell'età la cresta dei maschi immaturi era simile a quella delle femmine adulte per poi crescere e ingrossarsi quando l'animale arrivava all'età adulta ed era maturato sessualmente.

Il fatto che gli esemplari femmina siano più numerosi degli esemplari maschi, in rapporto di 2 a 1, suggerisce che, come con gli attuali animali limitrofi con dimensioni correlate al dimorfismo sessuale, come i leoni marini e altri pinnipedi, i Geosternbergia erano animali poligami, con un vasto harem di femmine e alcuni maschi in competizione tra loro per il diritto di accoppiarsi con le femmine. In maniera analoga ai moderni pinnipedi, i maschi di Geosternbergia probabilmente gareggiavano tra loro per il possesso del miglior territorio per accoppiarsi e per deporre le uova, come ad esempio un tratto roccioso che dava sul mare. Essendo animali troppo delicati per gli scontri fisici, i Geosternbergia stabilivano la supremazia su un territorio in base alle dimensioni della loro cresta: chi possedeva la cresta più grande e, forse, più vivacemente colorata dimostrava la propria forza e si aggiudicava il diritto di accoppiarsi. Se questa ipotesi fosse corretta, è anche probabile che i maschi di Geosternbergia non giocassero alcun ruolo nell'allevamento dei cuccioli; tale comportamento si trova anche in altri animali poligami marini come i pinnipedi, che dopo l'accoppiamento lasciano il compito di accudire la progenie alle femmine.

Nella cultura di massa 
 Il Geosternbergia compare nel film della Disney Dinosauri, dove lo si vede mentre trasporta l'uovo del dinosauro protagonista Aladar, verso il proprio nido per sfamare i suoi piccoli. Tuttavia perde tale uovo a causa di uno scontro aereo con un gruppo di Ichthyornis;
 Compare anche nella serie animata Dinosaur King, in cui uno stormo di tre esemplari può essere evocato da una mossa speciale di uno dei dinosauri protagonisti;

Tuttavia, in entrambe queste apparizioni viene erroneamente identificato come uno Pteranodon, a causa della credenza di allora sul fatto che si trattasse dello stesso animale.

Nel franchise di Jurassic Park il Geosternbergia non è mai apparso fisicamente, ma viene mostrato nella guida di Roland e in origine era anche previsto che comparisse in Il mondo perduto - Jurassic Park (1997) insieme allo Pteranodon, mentre questi attaccavano un elicottero della InGen facendolo precipitare, l’idea venne scartata, ma venne riutilizzata anni dopo per Jurassic World (2015) utilizzando però un altro modello dello Pteranodon e inserendo il Dimorphodon come rettile volante secondario per questa scena. Nel finale di Il mondo perduto venne inserito uno Pterandon, sebbene questo non abbia svolto quasi nessun ruolo all’interno del film. Attualmente si sa che ufficialmente che questo rettile volante è canonicamente una delle creature abitanti di Isla Sorna (il Sito B) anche se non sia mai fisicamente apparso.

È presente all’interno del videogioco Jurassic World Evolution 2.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri